Agrarische Partij (Slowakije), Slowaakse politieke partij.
 Agrarische Partij (Wit-Rusland), Wit-Russische politieke partij.